

Patronymes 
Tsarev, Tsariov (masculin ; ) ou Tsareva, Tsariova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Galina Tsareva (1950-), coureuse cycliste soviétique
 Oleg Tsarev (1970-), homme politique ukrainien
 Valentina Tsariova (1926-), fondeuse soviétique
 Viktor Tsarev (1931-2017), footballeur soviétique

Patronyme russe